Prototrupes är ett släkte av skalbaggar. Prototrupes ingår i familjen Bolboceratidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skalbaggar
Prototrupes